Memphis Belle kan henvise til:

 Memphis Belle (fly), et amerikansk Boeing B-17 Flying Fortress, hvis besætning var den første i U.S. Eighth Air Force, der gennemførte 25 missioner i Europa og vendte tilbage til USA.
 Memphis Belle er også navnet på to film om flyet og dets historie:
 The Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress, en dokomuntarfilm fra om flyet og dets besætning på dets sidste mission
 Memphis Belle (film), en dramafilm fra 1990 inspireret af dokumentaren fra 1944